Натуральне число 798
 798 рік до нашої ери
 798 рік нашої ери